Michel Jansen (), ébéniste ;
 Jacques Van Herp (dit Michel Jansen et Alain Haigh) (1923 - 2004), directeur de collection et essayiste de science-fiction belge.